Алексе́й Анато́льевич Гай (; 6 ноября 1982, Запорожье, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, полузащитник. Выступал в национальной сборной Украины.

Карьера

Клубная 
В чемпионатах Украины провёл 136 игр, забил 22 гола. В Кубке Украины — 27 игр, 6 голов. В еврокубках провёл 17 матчей.

15 июня 2013 года Алексей Гай подписал контракт с ФК «Черноморец». Контракт рассчитан на два года и вступает в силу с 1-го июля. Алексей будет выступать в «Черноморце» под номером 10. 26 мая 2014 года сделал дубль в ворота «Ильичёвца».

В январе 2015 года подписал соглашение с азербайджанской «Габалой», сроком на полтора года. В новой команде главным тренером является его бывший наставник по «Черноморцу» Роман Григорчук.

В чемпионатах Азербайджана провёл 51 игру, забил 14 голов. В Кубке Азербайджана — 5 матчей, 4 гола, а в еврокубковых турнирах в составе «Габалы» провёл 14 матчей.

5 августа 2016 года Алексей стал игроком «Кубани». Контракт рассчитан на 2 года. В матче 27 тура против «Мордовии» 19 марта 2017 года оказал на поле экстренную помощь нападающему «Мордовии» Александру Алхазову, за что получил специальную награду от ФНЛ.

В сборной 
В феврале 2002 года вызывался в расположение молодёжной сборной Украины главным тренером Анатолием Крощенко.
Игрок национальной сборной Украины — 29 игр. Выступал за юношескую сборную Украины — 25 игр, 3 гола, молодёжную сборную Украины — 13 игр, 1 гол.

Достижения 
 Обладатель Кубка УЕФА: 2008/09
 Чемпион Украины (6): 2001/02, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Серебряный призёр чемпионата Украины (2): 2002/03, 2006/07
 Бронзовый призёр чемпионата Азербайджана (2): 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Украины (7): 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Финалист Кубка Украины: 2008/09
 Заслуженный мастер спорта Украины: 2009
 Кавалер ордена «За мужество» III степени (2009 год)

Статистика выступлений 
Данные на 29 августа 2013 года

Семья 
Брат, Антон Гай, также профессиональный футболист

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Виктор»
Игроки ФК «Металлург-2» Запорожье (1998)
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Футбольные тренеры Украины